Квашино — название населённых пунктов:

Россия 
 Квашино — село в Воробьёвском районе Воронежской области.

Украина 
 Квашино — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.